Sveti Duh (gmina Bloke)
 Sveti Duh (gmina Dravograd)
 Sveti Duh (gmina Škofja Loka)